Overcome (álbum de Alexandra Burke)
Overcome (álbum de All That Remains)

Desambiguações de música